Spade ist der Familienname folgender Personen:

 David Spade (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian und Produzent 
 Henri Spade (1921–2008), französischer Journalist, Regisseur und Schriftsteller
 Kate Spade (1962–2018), US-amerikanische Modeschöpferin
 Rudolf Spade (1928–2005), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Autor

Spade steht auch für:
SPADE (Single-channel-per-carrier pulse-code-modulated multiple-access demand-assignment equipment) in der Satellitenkommunikation

Siehe auch:
 Operation Spade

Abkürzung